In 1996 werd het 71ste Campeonato Catarinense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 10 februari tot 13 juli. Chapecoense werd kampioen.

Eerste fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Tweede fase

Eerste ronde

Tweede ronde

Finale 
In geval dat beide teams een wedstrijd winnen worden er verlengingen gespeeld, indien de stand dan onveranderd is wordt Chapecoense kampioen omdat ze het best presteerden in de competitie.

De terugwedstrijd op 13 juli werd niet gespeeld omdat de spelers van Joinville zich niet veilig voelden. Fans van Chapecoense maakten lawaai zodat de spelers in het hotel niet konden slapen voor de wedstrijd en bepaalde stafleden zouden doodsbedreigingen gekregen hebben.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Braziliaans competitievoetbal 1996